Görbekürt, reneszánsz fúvós hangszer
 Krummhorn (regiszter), az orgona egy regisztere